A MG-328 é uma rodovia brasileira do estado de Minas Gerais.

Uma das menores estradas de Minas Gerais, iniciando na BR-116 e encerrando na MG-329, localizada no município de Caratinga.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias de Minas Gerais